Белуш — фамилия. Известные носители:

 Белуш, Инесса Геннадьевна (род. 1960) — белорусский политик, член Совета Республики 6-го созыва (с 2016).
 Белуш, Мария Игоревна (род. 1985) — белорусская спортсменка, выступающая в кикбоксинге и тайском боксе. Заслуженный Мастер спорта Республики Беларусь.
 Белуш, Михаил Андреевич (1927—1944) — белорусский партизан, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны I степени.

См. также